Hermanutz ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hermanutz (1902–1992), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Ralf Hermanutz (* 1970), deutscher Fußballtorwart